Ди́митра Арли́сс (, иногда ; 23 октября 1932, Лорейн, Огайо, США — 26 января 2012, Вудленд-Хиллз, Калифорния, США) — американская кино- и телеактриса. Наиболее известна по роли Лоретты Салино в классическом фильме «Афера» (1973).

Биография 
Родилась в греческой семье.

Училась в Университете Майами в Огайо.

Актёрскую карьеру начинала в театральной компании Goodman Theatre в Чикаго (Иллинойс). Впервые привлекла к себе внимание в 1969 году, появившись в бродвейской пьесе «Индейцы» Артура Л. Копита. Впоследствии сыграла многочисленные роли в театре, на телевидении и в кино.

В совершенстве владела греческим языком.

Член Академии кинематографических искусств и наук.

Умерла 26 января 2012 года в возрасте 79 лет. Похоронена на кладбище «Голливуд-Хилс».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Dimitra Arliss
 Dimitra Arliss dies at 79
 «The Sting» Greek-American Actress Dimitra Arliss Dies in LA
 Dimitra Arliss
 Greek American stage and screen actress Dimitra Arliss (1932—2012)
 Πέθανε η Ελληνο αμερικανίδα ηθοποιός Dimitra Arliss 
 2012: Salute To Some We Shall Miss
 Return To Broadway Is Goal Of Actress
 Dimitra Aliss, Actress In "The Sting, " Dead At 79

Киноактрисы США
Актрисы театра США
Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз